Chega de Saudade - célebre canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim
Chega de Saudade (filme) - dirigido por Laís Bodansky
Chega de Saudade (álbum) - de João Gilberto
Chega de Saudade (livro) - de Ruy Castro

Desambiguação